Список населённых пунктов Ямновского сельсовета городского округа город Бор Нижегородской области:

Примечания 

Ямновский сельсовет